Трушев — фамилия; имеет женскую форму Трушева.
 Трушев, Георгий Яковлевич (1931—2016) — советский хоккеист с мячом, тренер, судья.
 Трушев, Иван Филиппович (1912—1943) — участник Великой Отечественной войны, старшина, Герой Советского Союза.

Трушева 
 Трушева, Лидия Юдифовна (более известна под фамилией Бердяева, в первом браке Рапп; 1871—1945) — русская поэтесса, участник Русского апостолата, деятель Русской диаспоры во Франции.